Il doppio maschile  dell'Abierto Mexicano Telcel 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

František Čermák e Leoš Friedl erano i detentori del titolo, ma Cermak ha deciso di non partecipare quest'anno.
Solo Friedl ha partecipato facendo coppia con Michael Kohlmann, ma ha perso nei quarti contro Jordan Kerr e David Škoch.

Potito Starace e Martín Vassallo Argüello hanno vinto in finale 6–0, 6–2, contro Lukáš Dlouhý e Pavel Vízner.

Teste di serie

  Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

  Leoš Friedl /  Michael Kohlmann (quarti) 
  Martín García /  Sebastián Prieto (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Abierto Mexicano Telcel 2007
ATP Tour 2007